Аулендорф () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Тюбинген. Входит в состав района Равенсбург. Занимает площадь 52,36 км². Официальный код — 08 4 36 008.

Город подразделяется на 3 городских района.

История 
Поселение впервые упоминается в документе X века как Алигедорф (). Сначала это были владения Вельфов, затем Гогенштауфенов, а начиная с позднего средневековья здесь находилась резиденция графов Кёнигсегг. В период германской медиатизации Аулендорф был присоединён к Вюртембергскому королевству. Случилось это 12 июля 1806 года.

С 26 мая 1849 года Аулендорф расположен на железнодорожной линии Биберах-Фридрихсхафен, которая была расширена до Ульма 1 июня 1850 года. 25 июля 1869 года Аулендорф стал железнодорожным узлом. После Первой мировой войны железнодорожная станция была расширена до железнодорожного депо.

В 1950 году Аулендорфу был присвоен статус города, в 1956 году в нём открыта прогимназия. С начала февраля 1972 года ранее независимые муниципалитеты Бленрид, Таннхаузен и Золленройт были включены в состав Аулендорфа.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга